Жиль де Бэдлсмир (; 18 октября 1314 — 7 июня 1338) — английский аристократ, 2-й барон Бэдлсмир (с 1328 года).

Биография 
Жиль де Бэдлсмир принадлежал к старинному и богатому роду, главная резиденция которого, замок Бэдлсмир, находилась в графстве Кент. Отец Жиля, Бартоломью, с 1309 года носил баронский титул. Однако во время войны Диспенсеров барон примкнул к мятежу, потерпел поражение и был казнён (1322 год). Вся его семья — жена, сын Жиль и четыре дочери — оказалась в Тауэре, владения были конфискованы. После свержения короля Эдуарда II узники получили свободу. Жиль в ноябре 1328 года был восстановлен в своих наследственных правах и стал 2-м бароном Бэдлсмир. Он участвовал в шотландском походе Эдуарда III в 1334—1335 годах, в 1336 и 1338 годах вызывался в парламент.

Жиль умер совсем молодым в 1338 году. Его брак с Элизабет Монтегю (дочерью Уильяма Монтегю, 1-го графа Солсбери, и Кэтрин Грандисон) остался бездетным, так что титул барона Бэдлсмир перешёл в состояние ожидания, а земли были разделены между четырьмя сёстрами покойного. Элизабет выходила замуж ещё дважды — за Хью ле Диспенсера, 4-го барона Диспенсер, и Ги де Бриана, барона Бриана

Предки

Примечания

Литература 
 

Бароны Бэдлсмир